La flor de loto es la flor de Nelumbo nucifera.

Flor de loto también puede referirse a:
 Flor de loto símbolo religioso, similar a la flor de la vida,
 Flor de loto, canción del grupo español Héroes del Silencio.
 Lotus Flower, una canción de Radiohead.
 Lotus Flower, álbum de 1999 de Steve Turre.
 Flor de loto (banda), grupo peruano de folk metal.

Véase también 
 Loto